Le Conseil exécutif libyen, dit gouvernement Abdel Rahim al-Kib, dirigé par son président Abdel Rahim al-Kib, est en fonction du  au .

Composition

Sources

Références 

Gouvernement de la Libye